Deerfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Deerfield (Illinois)
Deerfield (Kansas)
Deerfield (Massachusetts)
Deerfield (Michigan)
Deerfield (Missouri)
Deerfield (New Hampshire)
Deerfield (New York)
Deerfield (Wisconsin)